Пётр Демидов:
 Демидов, Пётр Григорьевич (1807—1862) — генерал-лейтенант, участник Венгерского похода 1849 года.
 Демидов, Пётр Григорьевич (1740—1826) — российский государственный деятель, тайный советник, обер-директор Санкт-Петербургского коммерческого училища.
 Демидов, Пётр Куприянович (1912—1967) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (1958).
 Демидов, Пётр Михайлович — советский военный специалист, автор мемуаров и книг, посвящённых Великой Отечественной войне.